Пласту́нская — может означать:

 Пластунская (минеральная вода) — марка минеральной воды, разливаемой в Сочи.
 Пластунская улица — название ряда улиц.

См. также 
 Пластун